Idem pode se referir a:
 Idem (do Latim), abreviatura id. usada em citações bibliográficas
 Sinal de idem, símbolo gráfico usado para substituir palavras repetidas em listas
 Idem (álbum do Grupo Pixote) (2001)
 Idem (álbum do Móveis Coloniais de Acaju) (2005)

Desambiguação